Район Інаґе
Рід Інаґе